Der Name Arenella steht für 

Orte in Italien:
 Arenella, Stadtteil (Quartiere) von Neapel
 Arenella (Palermo), Stadtteil (Quartiere) von Palermo
 Arenella (Syrakus), Fraktion von Syrakus
 Arenella (Isola del Giglio), Ort auf der Insel Giglio

Sonstiges
 Arenella, Platz (Piazza) in Cosenza